Ико́н-Ха́лк () — аул в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики.

Административный центр муниципального образования «Икон-Халкское сельское поселение».

География 
Аул расположен в южной части Ногайского района, на левом берегу реки Малый Зеленчук. Находится в 9 км к юго-западу от районного центра Эркен-Шахар и в 25 км к северо-западу от города Черкесск.

Граничит с землями населённых пунктов: Кызыл-Тогай на западе, Адиль-Халк на севере, Адыге-Хабль на северо-востоке и Абазакт на юге.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Рельеф местности представляет собой холмистую равнину. Терраса имеет общий уклон с запада на восток в сторону долины реки. Средние высоты на территории аула составляют 476 метров над уровнем моря. Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Малый Зеленчук.

Климат умеренный. Средняя годовая температура воздуха составляет около +10°С. Наиболее холодный месяц — январь (среднемесячная температура — 1,5°С), а наиболее тёплый — июль (+21,5°С). Заморозки начинаются в начале декабря и заканчиваются в начале апреля. Среднее количество осадков в год составляет около 700 мм в год. Основная их часть приходится на период с мая по июль.

История 
Аул на своём нынешнем месте основан в 1858 году и первоначально назывался Тохтамышским аулом. К концу 1870-х годов в ауле проживало 225 дворов.

В 1929 году постановлением Президиума ВЦИК аул Тахтамышевский был переименован в Икон-Халк., что в переводе с ногайского означает — «большой народ».

С 1935 года Икон-Халк входил в состав Икон-Халкского района, и в 1935—1936 годах являлся его районным центром.

В 1956 году перешёл в прямое подчинение Черкесской АО, а в 1957 году возвращён в состав Адыге-Хабльского района.

В 2007 году аул включён в состав новообразованного Ногайского района республики.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Микрорайоны 

 Арсламекей
 Кумук-кесек
 Байыс-кесек
 Булгар-кесек
 Конъырат-кесек
 Найман-кесек 
 Лаипан-кесек (квартал населённый карачаевцами)
 Карас-кесек
 Къан-Хабле (квартал на северо-западе основанный и населённый черкесами)
 Кара-Йылга
 Бондыр (северная часть аула, образовавшаяся за счёт поглощения хутора Бондаревский).

Достопримечательности 
Памятник Х. С. Кумукову

Известные уроженцы 
 Кумуков Халмурза Сахатгериевич (1913—1943) — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Ногайского района Карачаево-Черкесии